Дхубри:

 Дхубри — город в индийском штате Ассам. 
 Дхубри — округ в индийском штате Ассам.